Коста-Оксиденталь:

 Коста-Оксиденталь — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Уэльва
 Коста-Оксиденталь — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кантабрия